Те́рри Бре́ннан ():  (род. 1942) — ирландский политик, член Сената Ирландии (2011—2016).
 Бреннан, Терри Кори (род. 1959) — американский историк-антиковед.